Александр Серёгин:
 Серёгин, Александр Александрович — ректор Омского государственного университета путей сообщения.
 Серёгин, Александр Павлович (1906—1977) — Герой Советского Союза.